Tinker Brook ist der Name folgender Fließgewässer:

in England:
 Tinker Brook (Hyndburn Brook), Quellfluss des Hyndburn Brook in Lancashire
 Tinker Brook (Alde), Zufluss des Alde in Suffolk
 Tinker Brook (River Don), Zufluss des River Don (Ouse) in South Yorkshire

in Kanada:
 Tinker Brook (Gaspereau River), Zufluss des Gaspereau River in Nova Scotia